Na Białorusi
 Łapacina – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim, w sielsowiecie Pakalubiczy
 Łapacina – osiedle w obwodzie mińskim, w rejonie soligorskim, w sielsowiecie Akciabr
 Łapacina – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie mścisławskim